2014 — третий студийный альбом российской хеви-метал группы «Артерия», который вышел 12 мая 2014 года.

Об альбоме 
Альбом включает в себя все песни, сочинённые и записанные группой в период с 2009 по 2014 годы, а также песню «Никто» из альбома проекта «Династия посвящённых» Маргариты Пушкиной и перезаписанную песню «Стальные нервы» из дебютного альбома «Лети на свет». На сайте Planeta была также доступна инструментальная версия альбома: все треки, вошедшие в релиз «2014» — в варианте «без голоса», в формате MP3.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Александр Кэп — вокал
 Сергей Терентьев — гитара, клавишные, аранжировки
 Сергей Ванюшин — гитара
 Даниил Захаренков — бас-гитара
 Сергей Кутаев — ударные

Приглашённые участники 
 Григорий Стрелков — вокал (14)
 Андрей Волков — вокал (16)
 Юрий Макаров — бас-гитара (15, 16)
 Наталия Glossy Терентьева — хоры, бэк-вокал (все, кроме 2)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Баронина
 Рокоед
 «2014» на официальном сайте

Альбомы группы «Артерия»